Kitsissorsuit bezeichnet:
 Kitsissorsuit (Inselgruppe, Qeqertarsuaq), Inselgruppe im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kitsissorsuit (Inselgruppe, Upernavik) (Edderfugleøer), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland